Marquesas puede referirse a:

 las Islas Marquesas; o
 el nombre común de la planta Salsola kali.
 Pasta marquesa